Симптом Спасокукоцкого — выслушивание шума «падающей капли» на фоне ослабленной перистальтики кишечника при аускультации. Является характерным симптомом кишечной непроходимости.

Данный симптом был обнаружен им в клинической практике ещё в начале XX века в ходе работы в Смоленске. Этот симптом был подтверждён в ходе операций и аутопсий лиц с ущемлёнными грыжами и другими вариантами кишечной непроходимости.

В настоящее время симптом несколько утратил своё клиническое значение. Для хирурга при первичном осмотре больного он является лишь ориентировочным признаком наличия непроходимости. Уточнить диагноз позволяет УЗИ и рентгенография брюшной полости.

Ссылки 
 MedKurs.ru клинические симптомы и синдромы
 Саратовский период жизни и деятельности С. И. Спасокукоцкого

Симптомы по алфавиту
Хирургия